Фролова-Багреева — русская составная фамилия; является женской формой фамилии . Известные носительницы:
 Фролова-Багреева, Елизавета Михайловна (1799—1857) — русская писательница.
 Фролова-Багреева, Лидия Фёдоровна (1907—1997) — советская художница.